Konso (volk) - Etnische groep in Kenia en Ethiopië
 Konso (taal) - taal gesproken door bovenstaand volk
 Konso (plaats) - plaats in Ethiopië